PHAST ou Phast est un sigle qui peut désigner :
 En français :
L’école doctorale de Physique et d’Astrophysique (PHAST) a été créée en 1991. Classement AERES 2010: A+
Elle dépend de l'Université de Lyon et est actuellement constituée de six laboratoires lyonnais associant le CNRS à l'Université Claude Bernard Lyon 1 ou à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, et d’un laboratoire associé. 
Les champs disciplinaires de ces unités toutes classées A ou A+ comprennent l'astrophysique, la physique subatomique, l'optique et les lasers, les matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, les nanosciences et nanomatériaux, la physique non-linéaire, et les interfaces physique-chimie, physique-santé et physique-biologie.
L'ED-PHAST est partenaire des deux labex: Imust (Institut des Sciences et Technologies Multi-échelles- www.labeximust.org/) et LIO (Institut des Origines de Lyon)
Quelques chiffres : L'ED-PHAST comporte entre 100 et 140 doctorants (selon les années) s'appuyant sur environ 300 chercheurs et enseignants chercheurs dont 170 possèdent l'HDR
Phast ou Réseau Phast : Association de standardisation des échanges et des données informatisées de santé qui réunit des professionnels hospitaliers et dont le but est de faciliter et sécuriser les échanges de données dans un contexte d'intéropérabilité des systèmes d'information (SI). Phast produit notamment des référentiels de "Codification Inter-Opérable" (CIO) de pharmacie (Spécialités Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux) et a mis en place en 2011 le premier service de distribution des terminologies de santé.

 PHAST Solutions / PHAST Research: Société indépendante de Conseil et de Recherche & Développement en marchés financiers. La société PHAST Solutions fournit des services d'expertise en gestion des risques financiers à travers une Practice Risk complète couvrant la méthodologie, les process et framework ainsi que l'analyse quantitative. PHAST Solutions est aussi un éditeur de logiciel de gestion des risques et outils d'aide à la décision à destination des banques, sociétés de gestion et régulateurs. Les logiciels sont développés au sein de la filiale PHAST Research, dédiée à la R&D.
 En anglais :
 Participatory Hygiene and Sanitation Transformation, qui peut se traduire par participation à la transformation de l’hygiène et de l’assainissement, une méthode participative visant à l'amélioration des conditions d'hygiène d'une communauté dans une perspective humanitaire. Il est alors généralement orthographié en majuscule : PHAST
 Process Hazard Analysis Software Tool, qui peut se traduire par outil logiciel d'analyse de risques de procédé, un logiciel de simulation, généralement orthographié en minuscule : Phast